Typ 147 oder Type 147 steht für:

 Peugeot Typ 147, Automodell der Marke Peugeot
 VW Typ 147, offizieller Name des VW Fridolin, Automodell der Marke Volkswagen
 Bristol Type 147, Flugzeug von Bristol

Abkürzung